Costantino Ruggeri, al secolo Carlo Ruggeri – pittore e scultore italiano
Carlo Ruggeri – politico italiano, sindaco di Savona dal 1998 al 2005